Águilas CF ist der Name folgender Sportvereine:

 Águilas CF (Spanien), spanischer Fußballverein
 Águilas CF, von 2010 bis 2011 Name des costa-ricanischen Fußballvereins AD Municipal Liberia